Selles (Eure) – comune dell'Eure (Francia)
Selles – comune della Marna (Francia)
Selles – comune del Passo di Calais (Francia)
Selles – comune dell'Alta Saona (Francia)
Selles – ex comune dell'Epiro (Grecia)